Jongewaard ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Jongewaard (* 1979), australischer Mountainbike-, Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Roger Jongewaard (1936–2012), US-amerikanischer Baseballscout